Frondiporidae är en familj av mossdjur. Frondiporidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Frondiporidae finns 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Frondiporidae